Espárrago negro puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asparagus aphyllus.
 El nombre común de la planta Asparagus horridus.